Wegestock Rubbelrather Weg steht für:

 Wegestock Rubbelrather Weg (Glehn) in Korschenbroich
 Wegestock Rubbelrather Weg (Liedberg) in Korschenbroich
 Wegestock Rubbelrather Weg-Um den Haag in Liedberg, Korschenbroich